Хенерал Ескобедо има више значења:

 Хенерал Ескобедо (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Ескобедо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику